Хосе Леонель Ругама (, 27 марта 1949 — 15 января 1970) — никарагуанский поэт, участник вооружённой борьбы СФНО против диктатуры Сомосы.

Был первым сандинистским руководителем Омара Кабесаса. Погиб в бою с национальной гвардии после налета на Национальный банк Манагуа.

Ссылки 
 Poemas de Leonel Rugama

Персоналии по алфавиту
Революционеры Никарагуа
Поэты Никарагуа
СФНО
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах